Tchirtchik, rivière dans l'Ouzbékistan, affluent du Syr-Daria. 
Tchirtchik, ville d'Ouzbékistan.